Belair 
 Belair 1991–1999, obecnie Belavia

Zobacz też 
 Bel Air